Allister bezeichnet:

 Allister (Band), eine US-amerikanische Punk-Band

Allister ist ein Vor- und Familienname:

Vorname
 Allister Carter (* 1979), englischer Snookerspieler
 Allister Hutton (* 1954), britischer Langstreckenläufer 

Familienname
 Claud Allister (1888–1970), britischer Schauspieler
 Cliff Allister (eigentlich Harald Hess; * 1957), deutscher Science-Fiction-Autor
 Donald Allister (* 1952), Diözesanbischof der Church of England
 Jim Allister (* 1953), nordirischer Politiker

Siehe auch:
 Alister
 McAlister
 McAllister
 MacAllister